Епископ Владимир (в миру Владимир Викторович Агибалов; род. 17 апреля 1966, Томск) — архиерей Русской православной церкви, епископ Новокузнецкий и Таштагольский.

Биография 
Родился 17 апреля 1966 года в Томске в семье служащих.

В 1983 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 84 города Кемерово. В этом же году поступил в Кемеровский государственный университет на исторический факультет.

В 1984 года призван в Советскую армию. Срочную службу проходил в городе Уральске Казахской ССР. Там же в 1986 году крестился.

В 1986 году после увольнения в запас продолжил обучение в Кемеровском государственном университете, который окончил в 1990 году, получив диплом по специальности «Преподаватель истории и обществоведения».

В 1990—1991 годы работал старшим инженером социологической лаборатории Кемеровского технологического института пищевой промышленности.

8 августа 1992 года епископом Красноярским и Енисейским Антонием (Черемисовым) был рукоположен во диакона, после чего служил в Знаменском храме города Кемерово (с 1993 года — кафедральный собор).

13 июля 1994 года епископом Кемеровским и Новокузнецким Софронием (Будько) рукоположен в сан иерея и назначен штатным священником и ключарём Знаменского собора города Кемерово.

В 1995 году поступил на пастырско-богословский факультет заочного отделения Православного Свято-Тихоновского богословского института, который окончил в 2000 году.

В 2000 году возведён в сан протоиерея.

Архиерейство 
Решением Священного Синода Русской православной церкви от 25 июля 2014 избран епископом Новокузнецким и Таштагольским.

27 июля 2014 года в Пантелеимоновом мужском монастыре села Безруково Новокузнецкого района Кемеровской области настоятелем обители игуменом Пименом (Сапрыкиным) пострижен в малую схиму с именем Владимир в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

28 июля митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом (Смирновым) возведён в сан архимандрита.

1 сентября 2014 года хиротонисан во епископа Новокузнецкого и Таштагольского.

Приходы Новокузнецка и Новокузнецкого района с 14 января 2015 разделены на 5 благочиний(общее число благочиний в епархии 10+1).

Является ведущим программы Благовест на Ново-ТВ

Примечания

Ссылки 
 Владимир, епископ Новокузнецкий и Таштогольский (Агибалов Владимир Викторович) // Патриархия.Ru
 Архиерей 

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Кемеровского государственного университета
Выпускники ПСТГУ
Персоналии:Новокузнецк
Новокузнецкая епархия